«Нирое Замини» () — иранский футбольный клуб из города Тегерана. Он был основан в 1980 году. Команда представляет Армию Ирана, благодаря чему многие молодые игроки, вместо обязательной двухлетней службы в войсках, играют за этот клуб.

В июле 2009 года команда, испытывая финансовые трудности, уступила своё место в Лиге Азадеган клубу «Гостареш Фулад». Однако «Нирое Замини» смогли спустя 2 сезона снова вернуться во вторую по значимости лигу Ирана. В сезоне 2014/15 клуб снова вылетел во 2 дивизион.

История выступлений

Текущий состав

Известные игроки 
  Ахмад Альнаме
  Самад Марфави
  Иман Мобали
  Милад Мохаммади
  Моджтаба Мохаррами
  Аббас Сархаб
  Давуд Хаги
  Омид Харанди
  Амир Хашеми

Главные тренеры 
 2002—2004  Джалаль Черагпур
 2015—  Фаршад Фалахатзаде

Ссылки 
 Профиль клуба на persianleague.com
 Профиль клуба на soccerway.com 
 Профиль клуба на futbol24.com 

Футбольные клубы Ирана
Армейские футбольные клубы
Спорт в Тегеране